Кубок виклику Азії (студенти) — 2010 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 1-й розіграш Кубку виклику Азії серед студентів, що проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 12 по 14 травня 2010 року у Південній Кореї.

Підсумкова таблиця

Результати

Нагороди 
 Воротар:  Пак Сунже
 Захисник:  Лі Жян
 Нападник:  Лі Йончжун

Посилання 
 Інформація на сайті ІІХФ  

2010 у хокеї з шайбою
Хокей у Південній Кореї
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
Студентський спорт